Шевле — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шевле, Антип Николаевич (по паспорту Николаев; 24 июля 1924, д. Кумбалы, Чувашская АО — 3 марта 1990, Чебоксары) — чувашский писатель, журналист.
 Шевле, Михаил Васильевич (16 сентября 1887, Уразметево, Чебоксарский уезд, Казанская губерния — 24 апреля 1954, Джамбул, Казахская ССР) — советский государственный деятель.